Le terme « Huacaya » peut faire référence à :
 le Huacaya, race d'alpagas ;
 , municipalité bolivienne ;
 , localité bolivienne ;
 le , rivière bolivienne ;
 la , montagne bolivienne.

Voir aussi 

 Huaca